Clarity steht für:

 Clarity, Software
 Clarity (Album), Album des deutsch-russischen EDM-Musikers Zedd
 Clarity (Lied), Lied des deutsch-russischen EDM-Musikers Zedd
 Clarity Point, Landspitze Südgeorgiens
 Honda Clarity, ein Brennstoffzellen-Fahrzeug